Това е списък на владетелките и регентките – жени, които упражняват монархическа власт над даден народ или държава.



Владетелки

Регентки 

Списъци на хора